Чемпиона́т SYNOTtip Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2018 го́да () — 50-й розыгрыш чемпионата Латвии по футболу, который проходил с 31 марта по 10 ноября 2018 года. Этот сезон стал 44-м под названием «Высшая лига», а также 27-м после восстановления независимости Латвии.

Клубы-участники

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица

Позиции по турам

Результаты матчей

Первая половина сезона 

1 Игры третьего круга.

Вторая половина сезона 

2 Игры второго круга.

Пояснения к таблицам

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Лучшие ассистенты 
По версии портала Sportacentrs.com

Гол+пас

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 04/05/2018 «Рига» — «Валмиера Гласс ViA» 6:1
 Самая крупная победа гостей (+6):
 22/04/2018 «Валмиера Гласс ViA» — «РФШ» 0:6
 Наибольшее число голов в одном матче (8):
 11/05/2018 «Лиепая/Мого» — «РФШ» 3:5
 29/07/2018 «Лиепая/Мого» — «Валмиера Гласс ViA» 6:2
 10/11/2018 «Рига» — «Спартак» 4:4

Лучшие по месяцам

Игроки

Тренеры

Арбитры чемпионата

Турнирное положение в чемпионате дублёров

См. также 
 Первая лига Латвии по футболу 2018
 Вторая лига Латвии по футболу 2018
 Кубок Латвии по футболу 2018
 Чемпионат Латвии по футболу среди женщин 2018

Примечания

Ссылки 
 Сайт общества «Латвийская футбольная Высшая лига»
 Сайт Латвийской футбольной федерации 

2018
Футбол в Латвии в 2018 году
Латвия